Ad Turres est un toponyme qui renvoie à plusieurs sites antiques de l'Empire romain :
 Ad Turres, en Étrurie ;
 Ad Turres, en Byzacène, actuellement près de Tamerza en Tunisie ;
 Ad Turres, en Liburnie, aujourd'hui Crikvenica, en Croatie.